Beltrónica puede referirse a:
El nombre común de la planta Teucrium chamaedrys.
El nombre común de la planta Veronica chamaedrys.